Zu den Strecken des Fahrplanfelds 151 (Annemasse–Genève–Coppet) siehe:

 Bahnstrecke Annemasse–Genève (Annemasse–Genève)
 Bahnstrecke Genève–Lausanne (Genève–Coppet)

100…